Појам  може да се односи на:
 Декларација о независности Албаније,
 Декларација о независности Аргентине,
 Декларација о независности Венецуеле,
 Декларација о независности Естоније,
 Декларација о независности Крима,
 Декларација о независности САД,
 Декларација о независности Филипина,